Need for Speed: Rivals () — компьютерная игра серии Need for Speed в жанре аркадных автогонок, разработанная студией Ghost Games и изданная компанией Electronic Arts для игровых приставок и персональных компьютеров в 2013 году.

Проект представляет собой гоночную аркаду, сочетающую элементы предыдущих частей серии — скоростные заезды по автострадам, погони и возможность сыграть как за гонщика, так и за полицейского. Все соревнования в игре проходят в районе вымышленного округа Рэдвью. Одной из ключевых особенностей проекта является технология сетевых гонок AllDrive, объединяющая одиночные, совместные и групповые заезды, а также, по словам разработчиков, «стирает грань между одиночной и сетевой игрой».

Разработка игры велась студией Ghost Games. Команда приняла решение развивать Rivals на движке Frostbite 3 и создать современную технологию сетевой игры AllDrive. Новая игра включает в себя наработки предыдущих частей серии, таких как High Stakes и Hot Pursuit 2010 года. Need for Speed: Rivals был в основном положительно оценён игровой прессой, хваливших графику и музыку, а также технологию сетевого режима AllDrive, однако некоторые элементы игрового процесса были подвергнуты критике.

Игровой процесс 
Need for Speed Rivals похожа на Need for Speed: Hot Pursuit — в ней те же экзотические машины и полицейские преследования на высоких скоростях. Игрок может быть гонщиком или копом. Доступно 11 обновляемых гаджетов, в том числе шоковые волны, электромагнитные устройства, возможность заказывать блокпосты и вертолёты. Действие происходит в вымышленном округе Рэдвью. Открытый мир отчасти напоминает Need for Speed: Most Wanted 2012 года благодаря нескольким трамплинам, ловушкам скорости и раскрываемым машинам.

В игре используется Need for Speed Network (аналог Autolog) — система состязания между друзьями, впервые разработанная для Hot Pursuit 2010 года. В любой момент игроки могут сравнивать статы, состязаться, хвастаться достижениями. Введена новая социальная система «AllDrive», позволяющая плавно переходить от одиночной игры к мультиплееру. Эта система «стирает границу между одиночным и мультиплеерным форматом». Динамическая система погоды, по утверждениям разработчиков, делает мир живее, чем любую другую игру серии Need for Speed.

Развитие в Rivals происходит средствами «списков скорости» (speedlist) для гонщиков и назначений (assignment) для копов. Игрок должен выполнять наборы задач, включающие опасное вождение, манёвры и гонки.

Всего в Need for Speed: Rivals 75 автомобилей. Делятся они на две карьеры, гонщика и полицейского, а также на автомобили гражданских. Кастоматизация машин будет ограничена изменением текстур. За исключением — Aston Martin Vanquish, машины будут доступны только в гоночном или полицейском вариантах. Впервые после Need for Speed: Hot Pursuit 2 полноценно и официально включены машины марки Ferrari, в том числе модели 458 Italia, 458 Spider, 599 GTO, Enzo Ferrari, F12 Berlinetta, F40, F50, FF.

Разработка и выход игры 
Тогда как EA Canada и Black Box в феврале 2012 года реструктуризировались и переключились на онлайновые и бесплатные игры, компания Еlectronic Аrts ещё в 2011 году сформировала новую студию — EA Gothenburg. Основным направлением компании стали игры на базе движка Frostbite Engine. Также стало известно, что студия разрабатывает новую игру серии Need for Speed. Большинство сотрудников этой студии имели опыт по созданию таких гоночных игр, как Need for Speed: The Run, Forza Horizon, Project Gotham Racing и RACE Pro. 22 октября 2012 года главный разработчик по серии из Criterion Games подтвердил, что EA Gothenburg работает над игрой Need for Speed, но не сказал, какова степень вовлечения шведской компании и когда выйдет игра. 15 ноября 2012 года EA Gothenburg сменила название на Ghost Games. Тогда же был открыт сайт Ghost с приглашениями на вакантные места в компании.

На E3 был проведён опрос по определению автомобиля, достойного стать «Королём улиц». Победитель получал право быть по обе стороны закона — быть доступным как в Карьере гонщика, так и полицейского. Голосование происходило через Twitter и Facebook, по принципу выбывания автомобилей-претендентов в парных сравнениях. В конкурсе участвовал Aston Martin Vanquish, Dodge Charger SRT8, Ford GT, Ford Mustang Shelby GT500 SVT, Lexus LFA, Mercedes-Benz SLS AMG Black Series, Pagani Huayra, Porsche Cayman S. Победителем финала стал Aston Martin Vanquish. 23 мая 2013 года EA выпустила тизерный трейлер, тем самым подтвердив разработку новой игры серии Need for Speed. Стало известно, что игра Rivals создается совместными силами компаний Ghost Games и Criterion Games. Главой Ghost стал бывший исполнительный продюсер DICE Маркус Нильссон, участвовавший в разработке Shift 2: Unleashed, Battlefield 2: Modern Combat и Battlefield 2142.

30 августа 2013 года Нильссон заявил, что на Ghost Games всецело ложится ответственность за медиафраншизу Need for Speed. Также он отметил, что передача серии Need for Speed между разными студиями EA не увязывалась с разными типами игр. 16 сентября 2013 года Criterion Games сообщила о сокращении штата до 17 человек: большая часть студии перешла в Ghost Games UK, чтобы работать над играми Need for Speed. Результатом этого стало то, что небольшая команда Criterion Games принялась за абсолютно новый проект.

В ходе разработки Need for Speed: Rivals разработчики дали информацию, что игра будет работать в частоте кадров 30 fps. По словам разработчиков, такое решение было принято по причине требований ресурсов системы AllDrive и количества игроков. Также было объявлено, что на консолях PlayStation 4 и Xbox One игра будет работать в разрешении 1080p. Однако, есть возможность отключить ограничение в 30 fps на ПК.

Need for Speed: Rivals создана командой из 170 человек: 100 из Ghost Games и 70 из Ghost Games UK. Советником при разработке был раллийный гонщик Кен Блок. EA проспонсировала гоночный Ford Fiesta ST Блока и видео с его трюками под названием «Gymkhana SIX». Кроме того, в игру был включён модифицированный Ford Mustang GT 2015, у которого есть окраска с тематикой Formula Drift. 19 ноября 2013 года игра официально поступила в продажу для Windows, Xbox 360 и PlayStation 3. Любой предварительный заказ гарантирует покупателю код бесплатного доступа к Ultimate Cop Pack. В этот пакет входит эксклюзивная коллекция разнообразных элементов, в том числе полицейская машина Nissan GT-R Black Edition, продвинутая технология преследования и специальные дизайны машин.

Музыка 
Как и в предыдущих частях серии, в Rivals включено много композиций разных жанров. Музыка написана Vanesa Lorena Tate, которая до этого работала над Need for Speed: Most Wanted и Burnout Crash!

 * - Только в титрах
 *- Официально в саундтрек не вошла, но использовалась в трейлере, на презентации функции All Drive

Оценки и мнения 

После выхода Need for Speed: Rivals получила положительные отзывы критиков. Из плюсов выявили отличную графику игрового движка Frostbite 3, огромный открытый игровой мир и улучшенный Autolog (ныне Need for Speed Network). Среди минусов были выявлены слишком упрощенный режим тюнинга визуализации авто, отсутствие режима карьеры и сюжета, а также геймплей, сильно напоминающий игру Need for Speed: Hot Pursuit 2010 года и Need for Speed World.

Игра заняла второе место в номинации «Гонка года» (2013) журнала «Игромания».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт .

Need for Speed
Игры для Windows
Игры для PlayStation 3
Игры для PlayStation 4
Игры для Xbox 360
Игры для Xbox One
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные игры, разработанные в Швеции
Компьютерные игры, разработанные в Великобритании
Игры на движке Frostbite